Edelbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Edelbach (Aist), Zufluss der Feldaist in Oberösterreich
 Edelbach (Argebach), linker Oberlauf des Argebachs (zum Inn) bis Serfaus, Bezirk Landeck, Tirol
 Edelbach (Deutsche Thaya), linker Zufluss der Deutschen Thaya bei Wetzles, Stadtgemeinde Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Edelbach (Ferschnitzbach), rechter Zufluss des Ferschnitzbachs (zur Ybbs) bei Truckenstetten, Markt Ferschnitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Edelbach (Kahl), linker Zufluss der Kahl bei Edelbach, Gemeinde Kleinkahl, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Edelbach (Kleiner Kamp), rechter Zufluss des Kleinen Kamps vor der Lohnmühle, Markt Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Edelbach (Lech), rechter Zufluss des Lechs in Elmen, Bezirk Reutte, Tirol 
 Edelbach (Nidda), linker Zufluss der Nidda bei Bad Vilbel,  Wetteraukreis, Hessen
 Edelbach (Röhlinger Sechta), linker Zufluss der Röhlinger Sechta nach Röhlingen, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Edelbach (Schneidheimer Sechta), rechter Zufluss der Schneidheimer Sechta bei der Edelmühle, Stadt Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Edelbach (Schweinzbach), rechter Zufluss des Schweinzbachs (zur Melk) bei Edlach, Markt Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Edelbach (Seebsbach), rechter Zufluss des Seebsbachs (zur Thaya) bei Seebs, Markt Ludweis-Aigen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Edelbach (Steina), rechter Zufluss der Steina entlang der Grenze der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf zu Stadt Stühlingen, beide Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Edelbach (Wannig), am Unterlauf Rüttenberggraben, rechter Zufluss der Wannig vor der Wannigsmühle, Stadtteil Wermerichshausen, Münchstadt, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Edelbach (Werse), linker Zufluss der Werse nach Sudmühle, kreisfreie Stadt Münster, Nordrhein-Westfalen

 Edlenbach, rechter Zufluss des Schwarzen Kochers nach Oberkochen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Ortsteile:
 Edelbach (Gemeinde Allentsteig), Katastralgemeinde von Allentsteig, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Edelbach bei Purgstall, Ortschaft von Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Edelbach (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Edelbach (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil von Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Edelbach (Kleinkahl), Ortsteil von Kleinkahl in Bayern

Siehe auch:
 Christoph Ehrenreich Geyer von Edelbach
 Edelbacher
 Edelgraben
 Edelsbach
 Edlbach
 Edlenbach